Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Asheville'''.
L' est une canonnière en service entre 1920 et 1942.
L' est une frégate de classe Asheville en service entre 1942 et 1946
L' est une canonnière en service entre 1966 et 1977 qui a servi lors de la guerre du Vietnam.
L' est un sous-marin de classe Los Angeles en service depuis 1991.

Asheville